

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Cieszonko – część wsi Sianowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Cieszonko – część wsi Miłoszewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia